Toponímia:
 Tsushima (Aichi), ciutat de la prefectura d'Aichi, al Japó
 Tsushima (Nagasaki), ciutat de la prefectura de Nagasaki, al Japó, situada a l'illa de Tsushima
 Geografia
 Illa de Tsushima, illa de la prefectura de Nagasaki